Долгарёв:

 Долгарёв, Игорь Владимирович (род. 1965) — бывший советский и российский игрок в мини-футбол на позиции вратаря.
 Долгарёв, Павел Михайлович (1923—1994) — участник Великой Отечественной войны, командир звена, лейтенант, Герой Советского Союза.
 До́лгарева, Анна Петровна (род. 1988) — русская поэтесса и журналистка